Фраксионамијенто Сан Антонио има више значења:

 Фраксионамијенто Сан Антонио (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Антонио (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Антонио (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику